Il singolare del Hamburg Masters 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Mark Philippoussis.

Guillermo Coria ha battuto in finale 6–3, 6–4, 6–4 Agustín Calleri.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Hamburg Masters 2003
ATP Tour 2003